Peukert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Peukert (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler
 Alfred Peukert (1925–2013), deutscher Diplomat; Botschafter der DDR in Mali, Niger, Obervolta und in Tunesien
 August Peukert (1912–1986), deutscher Maler und Glaskünstler
 Christian Peukert (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Detlev Peukert (1950–1990), deutscher Historiker
 Helge Peukert (* 1956), deutscher Wirtschafts- und Staatswissenschaftler und Hochschullehrer
 Helmut Peukert (* 1934), deutscher Pädagoge und Theologe
 Josef Peukert (1855–1910), österreichischer Anarchist
 Karl Peukert (1903–1965), österreichisch-deutscher Schauspieler, Conférencier und Hörspielsprecher
 Leo Peukert (1885–1944), deutscher Filmschauspieler und -regisseur
 Max Ernst Peukert (1905–1947), Agrikulturchemiker, Mikrobiologe, Erfinder und Manager
 Randolf Peukert (1929–2009), deutscher Leichtathlet
 Richard Peukert (1887–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Peukert (1855–1932), böhmischer Ingenieur, Hochschullehrer in Braunschweig
 Wolfgang Peukert (* 1958), deutscher Verfahrenstechniker

Siehe auch:
 Peukert-Gleichung
 Peuckert
 Beukert